Черноголовый чиж () — певчая птица из семейства вьюрковых.

Внешний вид 
Черноголовый чиж достигает длины от 11 до 12 см. Существует выраженный половой диморфизм.

У самцов голова, затылок и горло чёрные. Остальная верхняя часть тела жёлтая с оливково-зелёным оттенком. Кроющие крыльев и хвоста черноватые. Нижняя часть тела жёлтая, грудь у отдельных особей коричневатого цвета. Клюв и ноги черновато-серые.

Самки окрашены гораздо менее контрастно. Их верхняя часть тела и голова зеленовато-серого цвета. Нижняя часть тела серовато-жёлтая, на конце тела светлее. Клюв и ноги несколько бледнее чем у самца.

Распространение 
Ареал простирается с юга Аргентины и Чили до юга Колумбии и Венесуэлы. Населяет равнинные и холмистые ландшафты. Птицы обитают в тугайных лесах, на опушках леса, плантациях, вдоль поросших кустарником берегов рек и обочин дорог, а также в садах и парках.

Питание 
Черноголовый чиж питается преимущественно семенами. Насекомые дополняют рацион питания.

Размножение 

Гнездо строит преимущественно самка. В кладке от 3-х до 4-х яиц. Высиживает только самка. Период гнездования составляет от 12 до 13 дней. Молодые птицы способны летать в возрасте примерно 18 дней. Через 10—14 дней они становятся самостоятельными.

Примечания

Литература 
 Horst Bielfeld: Zeisige, Girlitze, Gimpel und Kernbeißer, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 3-8001-3675-9

Щеглы
Животные, описанные в 1805 году
Птицы Южной Америки